Ivar Lindquist kan syfta på bland andra:

* Ivar Lindquist (1887–1968), svensk militär
 Ivar Lindquist (1895–1985), svensk filolog